Charjah peut désigner :
 Charjah, un émirat des Émirats arabes unis ;
 Charjah, la capitale de l'émirat du même nom.